Family Man – album amerykańskiego zespołu Black Flag 
 Family Man – singel Mike'a Oldfielda
 Family Man – amerykański komediodramat z 2000 r. w reżyserii Bretta Ratnera